Le Négromant (Il Negromante) est une comédie humaniste en prose publiée par L'Arioste commencée en 1509 et terminée en 1520 pour le pape Léon X. Elle ne fut pas représentée à cette date, mais plus tard. Elle fut traduite par Jean de La Taille à une date non connue et publiée en 1572.

Intrigue
« Un magicien-astrologue tâche d'exploiter la naïveté de certaines gens qui croient en la magie. » (Daley, 1934/1998, )

Jugements
 « Le rire du Negromante est un rire noir amer, un rire irrégulier, typique de la Renaissance ferraraise, irrégulière et inquiétante [...] » (Rosanne Gorris Camos, 2020, p. 53).
 La Taille réussit à « faire parler français en italien » (F. Rigolot, 1997, )

Éditions 
 Lodovico Ariosto, Il Negromante. Comedia, Vinegia, per Nicolo d'Aristotile detto Zoppino, MDXXXV.
 Le Negromant, comedie de M. Louis Arioste, nouvellement mise en François, par Jean de la Taille de Bondaroy, Paris, F. Morel, 1572.
 Le Négromant, texte édité et présenté par F. Rigolot, La Comédie à l'époque d'Henri II et de Charles IX, Florence-Paris, Olschki-Paris, 1997, pp. 127-207.

Études 
Tatham Ambersley Daley, Jean de La Taille (1533-1608). Étude historique et littéraire, [Paris, 1934], Genève, Slatkine Reprints, 1998, pp. 177-182.
 E. Botasso, « Le Commedie dell'Ariosto nel teatro francese del Cinquecento », Giornale storico della letteratura italiana, 28, 1951, pp. 52-80.
 Enea Balmas, « Note sulla fortuna dell'Ariosto in Francia nel Cinquecento », Le prime tradizioni dell'Ariosto in Francia, Padova, 1977.
 R. Benedetti, « Il Negromante de l'Arioste traduit par Jean de La Taille », Italiques. Poésie italienne de la Renaissance, Revue de la Fondation Barbier-Mueller, Genève, Droz, vol. XIII, 2010, pp. 81-104.
 Rosanna Gorris Camos, « Pro bono malum. Le Négromant venu d'ailleurs », Théâtres du monde, Cahier hors-série n° 5, La Comédie et l'étranger (dir. Jean-Claude Ternaux), Avignon Université, 2020, pp. 51-86.

Références

Voir aussi 
 Comédie humaniste
 Théâtre à la Renaissance
 L'Arioste
 Jean de La Taille

Liens externes 
 
 
 

Pièce de théâtre italienne
Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre du XVIe siècle
Comédie (théâtre)